Тао — многозначный термин:
 Тао — исторический регион
 Тао — бескилевая птица семейства тинаму
 Тао (Thảo) — вьетнамское женское имя.
 Тао — китайское имя.
 Тао — псевдоним китайского певца
  — китайская фамилия.

См. также 
  — многозначная аббревиатура
 Таолу — боевое искусство
 Тао-Кларджети
 Таоизм

Китайские имена
Вьетнамские имена